Krościenko ist der Name folgender Orte:

 Krościenko (Ustrzyki Dolne), Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland in Polen
 Krościenko nad Dunajcem, Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Kleinpolen in Polen